Toddington (Bedfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Bedfordshire
 Toddington (Gloucestershire), een plaats in het Engelse graafschap Gloucestershire